Курачёв — фамилия; имеет женскую форму Курачёва.
 Курачёв, Андрей Сергеевич (род. 1993) — казахстанский профессиональный хоккеист, защитник.
 Курачёв, Дмитрий Геннадьевич (род. 1968) — российский религиовед, философ и психолог, кандидат психологических наук, доктор философских наук, профессор.